Biércol puede hacer referencia a dos plantas de la tribu ericeae que también reciben el nombre de brezo:

 el nombre común de la planta Calluna vulgaris.
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta Erica vagans'.